Ма́рттинен () — финская фамилия. Известные носители:

 Марттинен, Альпо (1908—1975) — финский военный деятель.
  (род. 1960) — финская писательница.